(1849-1920), architecte et ingénieur italien ;
  (1903-1994), femme politique italienne ;
  (1854-1945), homme politique italien ;
  (1924-2005), homme politique italien ;
  (1946-), journaliste, écrivain et homme politique italien ;
 Tomás Badaloni (2000-), footballeur argentin.

Patronyme italien